Ramón Díaz puede referirse a:

 José Ramón Díaz Alejandro (n. 1943), artista cubano.
 Ramón Ángel Díaz (n. 1959), exfutbolista y entrenador de fútbol argentino.
 Ramón Díaz Eterovic (n. 1956), escritor chileno.
 Ramón Díaz Gómez (Fletilla) (1908-1997), autor y componente del Carnaval de Cádiz.
 Ramón Díaz Sánchez (1903-1968), escritor, periodista y político venezolano.
 Ramón Genaro Díaz Bessone (n. 1925), militar argentino.
 Ramón Tomás Díaz Gaspar (1926-2017), periodista, docente, abogado y economista uruguayo.
 Ramón Díaz Sánchez (1982), entrenador de baloncesto español.